Ньянамоли Бхикку (имя при рождении Осберт Джон С. Мур; 25 июня 1905 - 8 марта 1960) — британский буддистский монах традиции Тхеравада и переводчик палийской литературы.

Биография 
Осберт родился в Кембридже и был единственным ребенком биолога Джона Эдмунда Мура и Элоизы Мур (урождённой Сальвин). Мальчика назвали в честь отца Элоизы, натуралиста Осберта Сэльвина. Он изучал современные языки в Эксетер-колледж. Во время Второй мировой войны пошёл в армию в зенитные войска и был переведён в центр подготовки офицеров разведки. Его отправили в лагерь на острове Мэн, чтобы наблюдать за интернированными итальянцами.  

В 1944 году он был отправлен в Италию в качестве офицера разведки для проведения допросов шпионов и диверсантов. В этот период он открыл для себя буддизм, прочитав «Доктрину пробуждения» Юлиуса Эволы, книгу, которая давала ницшеанскую интерпретацию буддизма. Она была переведена его другом Гарольдом Эдвардом Муссоном, также офицером разведки, служившим в Италии. 

После войны Мур присоединился к итальянской секции BBC. Мур и Муссон, которые жили в одной квартире в Лондоне, были разочарованы своей жизнью и в 1949 году уехали в Шри-Ланку, чтобы стать буддийскими монахами. С 24 апреля 1949 года они стали саманерами, церемонию паббаджи провёл Ньянатилока а обители Остров Эрмитаж. В 1950 году они получили посвящение в бхиккху в храме Ваджирарама в Коломбо. Ньянамоли почти всю свою монашескую жизнь, которая продлилась 11 лет, провёл на Острове Эрмитаж. 

Изучив основы пали c помощью Ньянатилоки, Ньянамоли за сравнительно короткое время освоил язык пали и приобрёл обширные знания канонических писаний. Он стал известен своими переводами с пали на английский таких трудных текстов как Неттиппакарана. Он также написал эссе по аспектам буддизма. К 1956 году он перевёл на английский язык Висудхимаггу и опубликовал текст под названием «Путь очищения». Он также составил «Жизнь Будды», достоверную и популярную биографию Будды, основанную на подлинных записях Палийского канона. Его заметки с философскими мыслями были собраны Ньянапоникой Тхера и опубликованы как «Записная книжка мыслителя». 

Сделанный им рукописный черновой перевод « Маджхима-никая» был после его смерти отредактирован Бхиккху Кхантипало и частично опубликован как «Сокровище наставлений Будды». Затем последовала новая редакция Бхиккху Бодхи и публикация как «Наставления Будды средней длины» в 1995 году. Другие черновые переводы, отредактированные и опубликованные после его смерти, — это «Путь различения» (Патисамбхидамага) и «Рассеиватель заблуждения» (Sammohavinodanī). 

Во время паломничества Ньянамоли внезапно скончался от сердечной недостаточности в деревне Вехерагама недалеко от Махавы . Его тело было доставлено в храм Ваджирарама в Коломбо и кремировано на близлежащем кладбище.

Работы

Примечания 

Умершие в 1960 году
Родившиеся в 1905 году
Пали
Буддийские монахи